Kind woman (Richie Furay) (1968), een lied van Buffalo Springfield, geschreven en gezongen door Richie Furay, cover van Percy Sledge
 Kind woman (Heavy Metal Kids) (1974), een lied van de Heavy Metal Kids
 Kind woman (Thomas Jackson Orchestra) (2008), een lied van het Thomas Jackson Orchestra